Андре Бриллеман (; 24 ноября 1959, Амстердам, Нидерланды — 23 февраля 1985, там же) — кикбоксер, чемпион мира. Прозвище «Бульдог». Помимо спортивных достижений известен своей трагической криминальной судьбой, описанной в литературе и кино.

Биография

Молодость 
Родился в еврейской семье в Амстердаме. У его родителей — Германа Бриллемана и Виолетты Борделли — было трое детей, среди которых Андре был младшим. Окончил школу Van Bosseschool. В детстве имел прозвище Пипо. С юных лет занимался футболом, дзюдо и карате. Со временем Бриллеман переходит в кикбоксинг, где постепенно знакомится с преступным миром Амстердама.

Спортивная карьера 
Андре — воспитанник знаменитого амстердамского клуба «Меджиро Джим». Он стал одним из первых чемпионов прославленного зала. Бриллеман бился по всему миру — от Голландии и Франции — до США. Он побеждал таких легенд как Говард Джексон и Кейт Натан. Тренером Андре был Ян Плас — один из самых великих специалистов по кикбоксингу в Голландии. Бриллеман не считался техничным бойцом, но отличался от других силой своего характера. Любимыми ударами в его арсенале были лоу-кики. В спорте он достиг высшей ступени — стал чемпионом мира в 1985 году незадолго до своей смерти..

Криминальная карьера 
Андре работал на главного наркобарона Голландии Клауса Бруинсму. Его тренер Ян Плас также был телохранителем криминального авторитета. По одной из версий Клаус поручил Андре и Карлу Мариановичу расправиться со своим конкурентом — Уго Феролом. Но исполнители предупредили жертву и инсценировали покушение. Заказчику они предъявили фотографию с телом облитым кетчупом. Уго отблагодарил своих спасителей суммой в 150 000 гульденов. Бруинсма раcкрыл обман и наказал своих подчиненных. Марьяновича убили практически сразу, а Андре проработал еще какое-то время на криминального босса, не ведая о нависшей угрозе. Позднее его поймали, отрезали еще живому ноги бензопилой и залили цементом в бочках. По другой версии причиной убийства стала украденная партия гашиша. Андре почувствовал что Бруинсма больше не нуждается в его услугах, и это толкнуло его на такой отчаянный поступок. Трагическая история стала основой для сюжета фильма «De dominee».

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Кикбоксеры Нидерландов
Чемпионы мира по кикбоксингу
Преступники Нидерландов
Убитые преступники